В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Detroit 1973, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1973, Маргарет Корт здобула титул, у фіналі перемігши Керрі Мелвілл 7-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Маргарет Корт (Переможниця)

  Керрі Мелвілл (фінал)

Основна сітка

Посилання 
 

1973